Termenul „Westerhausen” se poate referi la:

Westerhausen în Sachsen-Anhalt
Westerhausen (Hennef) cartier din Hennef (Sieg) in Nordrhein-Westfalen